Pannonië, een Romeinse provincie
 Pannonia (motorfiets), een historisch Hongaars motorfietsmerk
 Pannonische vlakte